El nombre de generals russos morts durant la invasió russa d'Ucraïna del 2022 suggereix que el mal rendiment de l'exèrcit rus ha requerit que els oficials d'alt rang es posin en risc en un esforç per assolir els objectius militars. El rang més alt mort a la guerra fins al dia d'avui ha estat el de general major. Els analistes creuen que l'elevat nombre de generals morts pels ucraïnesos no és fortuït i Ucraïna està atacant deliberadament aquests alts comandaments.

Llista 
Presentats per ordre cronològic basat en els informes.

Qüestionat

Referències 

Invasió russa d'Ucraïna del 2022
Llistes
Morts el 2022